Austroperlidae är en familj av bäcksländor. Austroperlidae ingår i överfamiljen Gripopterygoidea, ordningen bäcksländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Austroperlidae 15 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bäcksländor
Austroperlidae